Русако́в (Русако́ва) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Русаков 
 
 Русаков, Андрей Николаевич (1923—1991) — советский футболист и хоккеист.
 Русаков, Аркадий Юрьевич (род. 1957) — доктор наук.
 Русаков, Арсений Васильевич (1885—1953) — доктор наук.
 
 Русаков, Виктор Антонович (1906—1942) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Русаков, Геннадий Александрович (род. 1938) — советский и российский поэт, переводчик.
 Русаков, Георгий Северьянович (1888—1966) — советский партийный и государственный деятель.
 Русаков, Григорий Константинович (1899- ?) — советский юрист, ректор Иркутского, Пермского, Саратовского университетов.
 Русаков, Дмитрий Васильевич (1929—2002) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза.
 Русаков, Евгений Вениаминович (1933—1995) — первый секретарь Тольяттинского горкома КПСС (1976—1982).
 Русаков, Евдоким Евдокимович (1924 или 1926—2001) — советский крестьянский поэт.
 Русаков, Иван Васильевич (1877—1921) — русский врач-педиатр, участник революционного движения в России.
 Русаков, Игорь Сергеевич (1959—2003) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
 Русаков, Климент Сергеевич (1904—1996) — Герой Советского Союза.
 Русаков, Константин Викторович (1909—1993) — секретарь ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда.
 Русаков, Леонид Фёдорович (1897—1966) — советский учёный, миколог, фитопатолог, селекционер зерновых колосовых культур, лауреат Сталинской премии, доктор сельскохозяйственных наук.
 Русаков, Михаил Петрович (1892—1963) — советский геолог, академик АН Казахской ССР.
 
 Русаков, Поль Александрович (более известен под фамилией Марсель, первоначальная фамилия Иоселе́вич; 1908—1973) — советский композитор-песенник, дирижёр.
 Русаков, Светозар Кузьмич (1923—2006) — советский художник-мультипликатор.
 
 Русаков, Юрий Александрович (1926—1995) — советский искусствовед.
 Русаков, Яков Давидович (1934—1988) — советский шахматист, мастер спорта СССР.



Топоним 
 Русаков — хутор в Советском районе Ростовской области России.

См. также 

 
 Русаковка